Il singolare femminile del torneo di tennis Ordina Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Mary Pierce che ha battuto in finale Klára Koukalová 7-6(6), 6-2.

Teste di serie 

 Nadia Petrova (secondo turno)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Mary Pierce (campionessa)
 Eléni Daniilídou (primo turno)

 Émilie Loit (primo turno)
 Jelena Kostanić Tošić (primo turno)
 Claudine Schaul (quarti di finale)
 Lina Krasnoruckaja (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2004